Soldadito español puede referirse a:
 Soldadito español (pasodoble), pasodoble militar de Jacinto Guerrero (1927) incluido en la revista musical La orgía dorada (1929).
 Soldadito español (película) de Antonio Giménez Rico, (1988).

Notas